Дже́ймс Э́двин «Джим» Шерр (; 27 июля 1961 года, Юрика, Южная Дакота, США) — американский борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира, неоднократный обладатель Кубка мира, участник Олимпийских игр 1988 года.
Брат-близнец — Уильям Шерр, борец вольного и греко-римского стилей, тренер. По вольной борьбе: чемпион мира, обладатель Кубка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года.

Спортивная карьера 
 Серебряный призёр чемпионатов мира (1987, 1989), бронзовый призёр чемпионата мира (1986).
 Обладатель Кубка мира (1986, 1989), серебряный призёр Кубка мира (1988, 1990).
 Участник Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (5-е место). На Играх выступал вместе с братом-близнецом Уильямом Шерром (3-е место).
 Бронзовый призёр Панамериканских игр (1987).
 Победитель Панамериканского чемпионата (1989).
 Серебряный призёр Игры доброй воли (1986, 1990).
 Чемпион США (1986, 1987, 1989).
 Победитель студенческого NCAA чемпионата США (1984).

Признание 
 В 1994 году признан «Человеком года» (премия ), за вклад в развитие борьбы в США.
 Член Зала спортивной славы Южной Дакоты.
 В 1997 году введен в Зал национальной славы борьбы США.

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.
 NCAA: Результаты по сезонам

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1961 году
Родившиеся 27 июля
Родившиеся в Юрике (Южная Дакота)‎
Борцы США
Обладатели Кубка мира по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса
Чемпионы Панамерики по борьбе